Název Šlovice má více sídel
 Šlovice (Semněvice), část obce Semněvice v okrese Domažlice
 Šlovice (Dobřany), část obce Dobřany v okrese Plzeň-jih
 Šlovice (Hřebečníky), část obce Hřebečníky v okrese Rakovník